Э́белинг () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эбелинг, Адольф (1827—1896) — немецкий журналист и писатель.
 Эбелинг, Александр Карлович (1791—1855) — российский дипломат.
 Эбелинг, Ганс-Вильгельм (род. 1934) — немецкий политик
 Эбелинг, Герхард (1912—2001) — немецкий лютеранский теолог, профессор в Тюбингенском университете.
 Эбелинг, Иоганн Георг (1637—1676) — немецкий композитор.
 Эбелинг, Константин Карлович (1826—1886) — контр-адмирал Российского императорского флота.
 Эбелинг, Мика (род. 1964) — финский политик, священник и шахматист.
 Эбелинг, Михаил Александрович (1831—1877) — полковник Русской императорской армии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Эбелинг, Ричард (род. 1950) — американский экономист и писатель, президент «Фонда экономического образования» (2003—2008).
 Эбелинг, Фридрих Вильгельм (1822—1893) — немецкий писатель, педагог, архивариус, историк и литературовед.
 Эбелинг, Эрих (1886—1955) — немецкий ассириолог.